Harriet ist:

 ein weiblicher Vorname, siehe Harriet (Vorname)
 eine britische Sängerin (* 1966), siehe Harriet (Sängerin)
 eine aufgrund ihres hohen Alters bekannte Schildkröte, siehe Harriet (Schildkröte)
 ein Berg auf den Falklandinseln, siehe Mount Harriet
 ein Asteroid, siehe (1744) Harriet
 Harriet – Der Weg in die Freiheit, US-amerikanischer Film von Kasi Lemmons aus dem Jahr 2019

der Familienname von:

 Elisabeth Joe Harriet, österreichisch-amerikanische Schauspielerin und Autorin

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Harriet (Arkansas)
 Harriet (Texas)
 Harriet (West Virginia)

Siehe auch:

 Harrier